Le terme « ipéca » désigne plusieurs espèces de plantes de la famille des Rubiaceae ayant des propriétés médicinales (émétiques) plus ou moins reconnues :

 l’ipéca cannelé mineur, ipéca du Brésil, ipéca gris noirâtre ou ipéca de Johore (Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson, syn. Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich.) ;
 l’ipéca cannelé majeur , ipéca de Panama, ipéca de Carthagène, ipéca de la Nouvelle Grenade (Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson, syn. Cephaelis acuminata H. Karst.) (forme très proche de la précédente, reclassée dans la même espèce) ;
 l’ipéca strié majeur, ipéca violet ou gris-cendré, ipéca des Côtes d’Or (Ronabea emetica (L.f.) A. Rich., syn. Psychotria emetica L.f.) ;
 l’ipéca ondulé ou ipéca blanc (Richardsonia brasiliensis Hayne) ;
 le faux ipéca ou Borréria verticillé (Spermacoce verticillata L., syn. Borreria verticillata (L.) G. Mey.) ;
 le petit ipéca (Faramea guianensis (Aubl.) Bremek).